Le 6800 est un microprocesseur 8 bits produit par Motorola et sorti peu de temps après l'Intel 8080 en 1975.

Description 

Il avait 78 instructions, y compris l'instruction peu connue et non documentée de test du bus Halt and Catch Fire (HCF). Il fut certainement le premier microprocesseur avec un registre d'index.

Il se présentait habituellement sous forme d'un boîtier DIP 40 broches. La version 'B' fonctionnait jusqu'à une fréquence de 2 MHz et il contenait 7000 transistors.

Plusieurs micro-ordinateurs de première génération des années 1970, disponibles par correspondance sous forme de kits ou déjà assemblés, utilisaient les 6800 en tant que processeur principal. Par exemple, les SWTPC 6800 (le premier ordinateur à utiliser le 6800) et la série MITS ALTAIR 680 (MITS les proposant comme solutions de rechange à son ALTAIR 8800).

Les ordinateurs d'usage professionnel Goupil 1 et Goupil 2 de la société SMT utilisaient un 6808, très proche du 6800 originel.

Les MC 6800 ont engendré plusieurs descendants, le plus connu étant le 6809, considérablement amélioré, qui fut utilisé entre autres, dans la console de jeu vidéo Vectrex et dans l’Ordinateur Couleur de RadioShack, ainsi que toute la gamme de micro-ordinateurs Thomson 8 bits. Il y eut également comme descendant beaucoup de microcontrôleurs à partir de l'architecture du 6800, telle que les 6805, les 6807, le 68HC11 et le 68HC12. Le concurrent MOS Technology copia et améliora les 6800 avec ses 6502 et ses successeurs. Ces derniers furent utilisés dans beaucoup d'ordinateurs et de consoles de jeux pendant les années 1970 et du début à la fin des années 1980 (notamment l'Atari 2600, l'Apple II, le commodore PET, le VIC-20 et le C64).

Valeurs Hexadécimales des Codes Machines 
''''''

6800
Produit lancé en 1975